Hayriye ist der Name mehrerer Orte in der Türkei:
Hayriye (Çardak), Dorf in der Provinz Denizli
Hayriye (İnegöl), Dorf in der Provinz Bursa

 Hayriye ist auch ein türkischer weiblicher Vorname; siehe Hayri.